

Wydarzenia 
 
 Najazd Geatów na Fryzję pod wodzą króla Hygelaca. 

516